NGC 5058 (другие обозначения — UGC 8345, MCG 2-34-6, MK 786, ZWG 72.42, KCPG 370B, PGC 46241) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5058
Дева (созвездие)